Le Qatar Classic féminin 2003 est l'édition féminine 2003 du Qatar Classic qui se déroule au Khalifa International Tennis and Squash Complex à Doha du  au . Natalie Grainger remporte le titre en battant Carol Owens en finale.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Qatar Classic
 Qatar Classic masculin 2003

féminin 2003
Squash en 2003
Sport au Qatar en 2003
Sport en novembre 2003
Sport en décembre 2003